linea S5 della rete celere di Basilea
Linea S5 della S-Bahn di Berlino
 linea S5 della rete celere di Berna
 linea S5 della S-Bahn della Germania Centrale
 linea S5 della S-Bahn di Hannover
 linea S5 della rete celere di Lucerna
 linea S5 del servizio ferroviario suburbano di Milano
 linea S5 del servizio ferroviario suburbano di Praga
 linea S5 della S-Bahn Reno-Meno
 linea S5 della S-Bahn Reno-Neckar
 linea S5 della S-Bahn Reno-Ruhr
 linea S5 della S-Bahn della Stiria
 linea S5 della S-Bahn di Stoccarda
 linea S5 della S-Bahn del Tirolo
 linea S5 della rete celere di Zurigo